Maile ist der Familienname folgender Personen:

 Andi Maile (* 1964), deutscher Jazz-Saxophonist
 Heiko Maile (* 1966), deutscher Filmkomponist, Musikproduzent und Musiker
 Jason Maile (* 1974), US-amerikanisch-italienischer Basketballspieler
 Johannes Maile (* 1976), deutscher Regisseur, Dramaturg und Kurator
 Tlali Maile, lesothischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Meile (Begriffsklärung)